Aliprando – nome proprio di persona italiano
Aliprando – vescovo di Firenze
Aliprando di Asti – duca di Asti

Altri progetti